Sabine Schöffmann (Wolfsberg, 28 de julio de 1992) es una deportista austríaca que compite en snowboard. Ganó dos medallas en el Campeonato Mundial de Snowboard de 2023, plata en eslalon paralelo mixto y bronce en eslalon paralelo.

Medallero internacional

Referencias

Snowboarders de Austria
Nacidos en Carintia
Deportistas femeninas de Austria
Snowboarders femeninas
Austríacas del siglo XXI